Xinhua (新华) est l'agence nationale de presse de la République populaire de Chine ;
 Le district de Xinhua (新华) est une subdivision administrative de la ville de Cangzhou dans la province du Hebei en Chine ;
 Le district de Xinhua (新华) est une subdivision administrative de la ville de Shijiazhuang dans la province du Hebei en Chine ;
 Le district de Xinhua (新华) est une subdivision administrative de ville de Pingdingshan dans la province du Henan en Chine ;
 Le xian de Xinhua (新化) est une subdivision administrative de la province du Hunan en Chine.

Homonymie de toponyme